Viby kan syfta på:

 Viby – förledet vi-, se Vi (helgedom)

Sverige
Viby, Kristianstads kommun – en tätort i Kristianstads kommun
Gustav Adolfs socken, Skåne – innan 1778 Viby socken i Skåne
Gustav Adolfs församling, Lunds stift – innan 1778 Viby församling i Lunds stift
Viby, Mjölby kommun – en ort i Mjölby kommun
Viby socken, Östergötland – en socken i Östergötland
Viby landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län
Viby församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
Viby, Hallsbergs kommun – en kyrkby i Hallsbergs kommun
Viby socken, Närke – en socken i Örebro län
Viby landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län
Viby församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift
Viby, Eskilstuna kommun - en småort i Eskilstuna kommun
Viby, Sollentuna – en kommundel i Sollentuna kommun
Viby, Sigtuna kommun – en oskiftad klungby i Sigtuna kommun 
Viby säteri – i Harbo socken i Uppland 
 Viby bruk – vid säteriet

Danmark
Viby, Danmark – en stadsdel i sydvästra Aarhus på Jylland
 Viby, Själland – en ort i Roskilde Kommune och Region Själland

Se även
 Viby distrikt